Слюз — українське прізвище

Відомі носії 

 Слюз Леонтій Васильович — український військовий діяч другої половини 17 століття 
 Слюз Тетяна Ярославівна (* 1965) —  український політик

Див. також 
 Слюзи (рід)